Le terme latin libido (au génitif libidinis), repris tel quel en français par l'intermédiaire de la langue savante, signifie littéralement « désir, volupté ».

Concept 
 Pente naturelle qui pousse l'homme à assouvir sa concupiscence chez saint Augustin, dont les principales manifestations sont la libido sciendi (désir de savoir, curiosité), la libido sentiendi (désir de sentir, luxure) et la libido dominandi (désir de dominer, soif du pouvoir) ;
 Sentiment du désir sexuel, en médecine ;
 Énergie de la pulsion sexuelle, en psychanalyse.

Cinéma 
 Libido, un film italien de Vittorio Salerno et Ernesto Gastaldi (1965).

Musique 
 Libido, album de Brigitte Fontaine (2006).

Source 

Homonymie de titre